Матвеевский — название населённых пунктов в России:

 Матвеевский — хутор в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Матвеевский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.
 Матвеевский, Михаил Михайлович (род. 1963) — российский военачальник, начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ с 2010 года, генерал-лейтенант.
 Матвеевский, Ростислав Митрофанович (1916−2001) — российский учёный-триболог, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1989).
 Матвеевская, Ольга Александровна (1882—?) — учительница, эсерка, депутат Всероссийского учредительного собрания.

См. также 
 Матвеевский мост
 Матвеевский переулок
 Матвеевский район
 Матвеевский сад
 Матвеевский сельский совет
 Матвеев